Progressive trance – sottogenere della musica trance
 Progressive house – sottogenere della musica house
 Rock progressivo (detto anche progressive) – genere musicale rock
 Progressive metal – sottogenere dell'heavy metal
 Progressive death metal – sottogenere di musica metal
 Progressive folk – sottogenere della musica folk
 Progressive – singolo delle Kalafina del 2009, dall'album Red Moon
 Progressive – album degli Haggard del 1994